Премия «Спутник» за лучшую режиссёрскую работу (), присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года.

За все время существования премии её получили 24 режиссёра. Режиссёр Джеймс Кэмерон является последним на данный момент обладателем премии, он получил её за фильм «Аватар: Путь воды». Кэмерон и Братья Коэн завоевали большинство наград за режиссёрскую работу; они являются двукратными обладателями премии. Режиссёр Стивен Спилберг шесть раз номинировался на эту премию, что является рекордным количеством номинаций в данной категории.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучшую режиссёрскую работу.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую режиссуру
 Премия «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
 Премия «Независимый дух» лучшему режиссёру

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

м